Сосновое Болото — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Сосновое Болото — деревня в Березинском районе Минской области.

Россия 
 Сосновое Болото — село в Выгоничском районе Брянской области.
 Сосновое Болото — деревня в Лысьвенском городском округе Пермского края.